De Vloek van de Farao , een boek over 'de vloek van de farao'.
De vloek van de farao, een broodjeaapverhaal over Howard Carter